Almudena es un término proveniente del árabe al-mudayna, 'ciudadela', diminutivo de madina, 'ciudad'. 

Como recinto fortificado, dependiendo de su importancia, podía ir desde una simple torre rodeada por un patio hasta una ciudad dentro de otra ciudad. Esta forma se introdujo en la península ibérica durante la época de Al-Ándalus y, tras la conquista cristiana, se siguió utilizando en algunos topónimos, si bien se castellanizó en la forma «almudena». 

En Madrid, la Almudena era la antigua medina musulmana, que ocupaba el entorno de la ribera del río Manzanares en la zona donde actualmente se encuentran el Palacio Real de Madrid, la Plaza de Oriente y la catedral. La causa de la supervivencia del término se debe a la devoción popular a la Virgen de la Almudena, concretamente a la imagen de Santa María la Real de la Almudena que, según la leyenda, se encontró en 1085 en la conquista de la ciudad por el rey Alfonso VI, en uno de los cubos de la muralla musulmana de Madrid.

El Madrid galdosiano 
El ciego Almudena es uno de los principales personajes de Misericordia, de Benito Pérez Galdós. Se trata de un mendigo marroquí que pide en la iglesia de San Sebastián y que reside en un humilde habitáculo de Lavapiés.

Referencias

Bibliografía 
 Aznar, Fernando, «Madrid, una Historia en Comunidad», Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, 1987, ISBN 84 505 5370 3, p. 39.

Patrimonio desaparecido de Madrid
Términos de arquitectura militar
Fortificaciones
Arquitectura islámica
Arabismos